Ахау — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 (24761) Ахау — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется вытянутой орбитой, которая пересекает орбиту не только Земли, но и Марса.